Дорджи, Джигме (1919—6 апреля 1964) — бутанский политик и шурин третьего короля Бутана Джигме Дорджи Вангчука.

 Джигме Дорджи Вангчук (2 мая, 1929—15 июля/21 июля, 1972) — третий король Бутана.
 Джигме Дорджи Вангчук (принц) (родился 14 апреля 1986 года) — принц, сын четвёртого короля Бутана.